Die Eishockey-Oberliga, die dritthöchste Spielklasse im deutschen Eishockey, wird in der Saison 2013/14 zum vierten Mal in vier regionalen Gruppen ausgespielt. Der Spielbetrieb der Gruppen Nord und Süd werden vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) organisiert, die Gruppe West vom Eissport-Verband Nordrhein-Westfalen (LEV-NRW) und die Gruppe Ost vom Berliner Eissport-Verband (LEV-Berlin). Zum Ende der Saison spielen die Nord-, West- und Ost-Ligen gemeinsam in zwei parallelen Gruppen eine Verzahnungsrunde, deren beide Gruppensieger gemeinsam mit den zwei Play-off-Siegern der Oberliga Süd und den beiden Play-down-Verlierern der DEL2 in die Relegationsrunde zur DEL2 einziehen. Die ersten vier Mannschaften dieser Runde sind für die auf 14 Mannschaften aufgestockte DEL2 qualifiziert.

Oberliga Nord 

Die Oberliga Nord umfasst das Gebiet der Bundesländer Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Der Spielbetrieb wird erstmals vom DEB organisiert.

Festlegung der Teilnehmer 
Für die Saison 2013/14 waren die Teilnehmer der Oberliga Nord 2012/13 qualifiziert. Für die Liga konnten die Teilnehmer der Ober- und Regionalliga des Vorjahres sowie der Meister der Verbandsliga Nord melden. Die meisten Vereine der Regionalliga Nord verzichteten aus finanziellen Gründen jedoch auf einen Aufstieg. Neu in der Liga war der Stammverein des in Insolvenz gegangenen Zweitligisten Hannover Indians. Aus der Regionalliga meldete der SC Langenhagen, der den Namen des ehemaligen DEL-Clubs Hannover Scorpions übernehmen wird. Aus der Verbandsliga meldeten die Harzer Falken Braunlage. Die Weserstars Bremen zogen sich aus finanziellen Gründen zurück.

Modus 
Die neun teilnehmenden Mannschaften spielten zuerst eine Hauptrunde im Doppelrundenmodus (2× Hin- und Rückspiel), die am 4. Oktober startete und am 9. Februar 2014 endete, den Meister der Oberliga Nord aus. Aus dieser Runde qualifizierten sich die Platzierten 1 bis 4 für die Verzahnungsrunde mit den Finalisten der Oberligen Ost und West.

Die restlichen fünf Clubs spielten in zwei Best-of-Three-Runden und einer Qualifikationsrunde den Oberliga-Nord-Pokal aus.

Hauptrunde 

Abkürzungen: Pl. = Tabellenplatz, Sp. = Spiele, S = Siege (3 Punkte), OTS = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen (2 Punkte), OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen (1 Punkt), N = Niederlagen (0 Punkte), Pkt. = Punkte, T = Tore, GT = Gegentore, Diff. = Tordifferenz

Pokalrunde 

Quelle: Pointstreak.com

Oberliga Ost 

Die Oberliga Ost umfasst das Gebiet der Bundesländer Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ausrichter ist der Eissportverband Berlin.

Teilnehmer und Modus 
Der ECC Preussen Berlin zog sich aus der Liga zurück.

Die acht teilnehmenden Mannschaften spielten zuerst eine Hauptrunde im Doppelrundenmodus (2× Hin- und Rückspiel), die am 4. Oktober startete und am 9. Februar 2014 endete, den Meister der Oberliga Ost aus. Aus dieser Runde qualifizierten sich die beiden Erstplatzierten für die Verzahnungsrunde mit den Finalisten der Oberligen Nord und West. Die sechs Mannschaften, die sich nicht für diese Endrunde qualifizieren konnten spielten in zwei Dreiergruppen und anschließenden Play-offs den Pokalsieger aus.

Hauptrunde 

Abkürzungen: Pl. = Tabellenplatz, Sp. = Spiele, S = Siege (3 Punkte), OTS = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen (2 Punkte), OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen (1 Punkt), N = Niederlagen (0 Punkte), Pkt. = Punkte, T = Tore, GT = Gegentore, Diff. = Tordifferenz

Pokalrunde 
Die Gruppenspiele wurden vom 14. Februar bis zum 2. März 2014 und die Play-off-Spiele vom 7. bis 22. März ausgetragen.

 Pokal-Play-offs
In Pokalmodus Best-of-Three wurde der Pokalsieger ermittelt.

Quelle: Pointstreak.com

Oberliga West 

Die Oberliga West umfasst das Gebiet der Bundesländer Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Der Spielbetrieb wird vom Eissport-Verband Nordrhein-Westfalen (LEV-NRW) organisiert.

Teilnehmer und Modus 
Der EC Rote Teufel Bad Nauheim ist als Oberligameister der Saison 2012/13 in die DEL2 aufgestiegen. Der Krefelder EV zog seine Mannschaft zurück. Der EHC Neuwied stieg in der Relegationsrunde ab. Aufsteiger sind der Herner EV 2007 und die Grefrather EG. Der Neusser EV wird im Gegensatz zur ursprünglichen Ankündigung, ein Nachrücken in die Oberliga zu verweigern, doch an der Liga teilnehmen. Der Herforder EV zog sich in die NRW-Liga zurück. Der EHC Dortmund hat die Mannschaft nicht fristgerecht zum Spielbetrieb gemeldet.

Die zehn teilnehmenden Mannschaften spielten zuerst vom 27. September bis zum 15. Dezember 2013 die Hauptrunde im Einfachrundenmodus (Hin- und Rückspiel). Aus dieser Runde qualifizierten sich die Platzierten 1 bis 6 für die Endrunde. In der Endrunde wurde vom 20. Dezember 2013 bis zum 9. Februar 2014 im Doppelrundenmodus (2× Hin- und Rückspiel) der Meister der Oberliga West ausgespielt. Die Platzierten 7 bis 10 der Hauptrunde spielen zusammen mit den Platzierten 1 bis 4 der Regionalliga West in der Pokalrunde die sportliche Qualifikation für den Verbleib bzw. Aufstieg in die Oberliga West und den Oberliga West-Pokal aus.

Hauptrunde 

Abkürzungen: Pl. = Tabellenplatz, Sp. = Spiele, S = Siege (3 Punkte), OTS = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen (2 Punkte), OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen (1 Punkt), N = Niederlagen (0 Punkte), Pkt. = Punkte, T = Tore, GT = Gegentore, Diff. = Tordifferenz, N = Aufsteiger

Endrunde 

Abkürzungen: Pl. = Tabellenplatz, Sp. = Spiele, S = Siege (3 Punkte), OTS = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen (2 Punkte), OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen (1 Punkt), N = Niederlagen (0 Punkte), Pkt. = Punkte, T = Tore, GT = Gegentore, Diff. = Tordifferenz

Pokalrunde 

Abkürzungen: Pl. = Tabellenplatz, Sp. = Spiele, S = Siege (3 Punkte), OTS = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen (2 Punkte), OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen (1 Punkt), N = Niederlagen (0 Punkte), Pkt. = Punkte, T = Tore, GT = Gegentore, Diff. = Tordifferenz, OL = in der Vorrunde Oberliga, RL = in der Vorrunde Regionalliga, Stand: 14. Februar 2014

Als Resultat der Pokalrunde konnten alle Oberligavereine die Klasse halten, als Aufsteiger kamen der EHC Neuwied sowie die Nachwuchsmannschaft der Kassel Huskies neu hinzu. Gesamtsieger dieser Runde wurden die ungeschlagenen Moskitos Essen.

Verzahnungsrunde

Teilnehmer und Modus 
An der Verzahnungsrunde, auch Endrunde der Oberliga-Nordgruppen genannt, nehmen die ersten zwei Mannschaften der Oberliga Ost, die ersten vier Mannschaften der Oberliga Nord und die ersten sechs Mannschaften der Oberliga West teil.
Die zwölf Teilnehmer spielen in zwei Gruppen im Einfachrundenmodus (Hin- und Rückspiel) die beiden Teilnehmer der DEL2-Relegation aus. Die Endrunde wird vom DEB organisiert und findet im Zeitraum vom 14. Februar bis 23. März 2014 statt.

Ergebnisse und Tabellen 

Stand: 23. März 2014, Quelle: Pointstreak.com

Oberliga Süd 

Die Oberliga Süd umfasst das Gebiet Baden-Württemberg und Bayern und wird unter der Regie des DEB gespielt.

Teilnehmer und Modus 
Da keine Mannschaft aus der 2. Bundesliga in die Oberliga Süd abstieg, blieben die Erding Gladiators trotz sportlichen Abstiegs in der Spielklasse. Neu in der Liga ist der Aufsteiger EHC Bayreuth, da der Meister der Regionalliga Süd-West – EHC Eisbären Heilbronn – auf die Aufstiegsspiele verzichtete.

Die zwölf teilnehmenden Mannschaften spielen eine Hauptrunde im Doppelmodus (2× Hin- und Rückspiel) vom 20. September 2013 bis zum 23. Februar 2014 den Meister der Oberliga Süd aus. Aus dieser Runde qualifizierten sich die ersten acht Mannschaften für die Play-offs. Die beiden Finalisten der Play-offs qualifizieren sich für die Relegation zur DEL2.

Hauptrunde 

Abkürzungen: Pl. = Tabellenplatz, Sp. = Spiele, S = Siege (3 Punkte), OTS = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen (2 Punkte), OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen (1 Punkt), N = Niederlagen (0 Punkte), Pkt. = Punkte, T = Tore, GT = Gegentore, Diff. = Tordifferenz, N = Aufsteiger, Stand: 14. Februar 2014

Play-downs 

Die 4 letztplatzierten Mannschaften der Hauptrunde spielen in Best-of-Five Runden die sportlichen Absteiger aus der Oberliga aus.

Die Schweinfurt Mighty Dogs und der Deggendorfer SC konnten damit die Klasse halten. Die beiden Verlierer der ersten Play-down-Runde spielten in einer weiteren Best-of-Five Serie den sportlichen Absteiger in die Bayernliga aus. Dabei sicherte sich der EV Regensburg den Klassenerhalt.

Nach dem Rückzug der Mighty Dogs Schweinfurt aus der Oberliga rücken die bereits sportlich abgestiegenen Blue Devils Weiden wieder in die Oberliga Süd auf.

Play-offs

Turnierbaum

Halbfinale 
Die Halbfinalspiele fanden vom 25. Februar bis 23. März 2014 statt.

Finale

DEL2 Qualifikationsrunde 

An der Qualifikationsrunde zur DEL2 nehmen sechs Mannschaften teil:
 die Verlierer der DEL2 Play-downs: Eispiraten Crimmitschau und  ESV Kaufbeuren
 der Gewinner der Gruppe A der Verzahnungsrunde: Löwen Frankfurt
 der Gewinner der Gruppe B der Verzahnungsrunde: Kassel Huskies
 die Gewinner der Oberliga Süd Play-offs:  VER Selb und EHC Freiburg
Da die DEL2 zur nächsten Saison auf 14 Mannschaften aufgestockt wird, qualifizieren sich die ersten vier Mannschaften der Runde für die DEL2. Neben den DEL2-Teams konnten sich die Frankfurter Löwen und die Kassel Huskies durchsetzen und erreichten den Aufstieg.

Weblinks

Einzelnachweise 

2013
Oberliga 2013/14